ŠK Partizán Bardejov (celým názvem: Športový klub Partizán Bardejov) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Bardejov v Prešovském kraji. Založen byl v roce 1922 pod názvem BSC Bardejov. Od sezóny 2012/13 působí ve druhé slovenské nejvyšší soutěži. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí utkání hraje na stadionu Mestský štadión Bardejov s kapacitou 3 040 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1922 – BSC Bardejov (Bardejovský sportovní club Bardejov)
 1932 – ŠK Bardejov (Športový klub Bardejov)
 1949 – JTO Sokol OSK Bardejov (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol OSK Bardejov)
 1951 – JTO Sokol ČSSZ Bardejov (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol Československé stavebné závody Bardejov)
 1953 – DŠO Slavoj Bardejov (Dobrovoľná športová organizácia Slavoj Bardejov)
 1957 – TJ Slavoj Bardejov (Telovýchovná jednota Slavoj Bardejov)
 1961 – TJ Partizán Bardejov (Telovýchovná jednota Partizán Bardejov)
 1992 – BSC JAS Bardejov (Bardejovský sportovní club JAS Bardejov)
 2001 – BŠK Bardejov (Bardejovský športový klub Bardejov)
 2005 – MFK Bardejov (Mestský futbalový klub Bardejov)
 2008 – ŠK Partizán Bardejov (Športový klub Partizán Bardejov)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1961–1965: 2. liga – sk. C
 1965–1969: 2. liga – sk. B
 1969–1977: 2. liga
 1977–1978: 1. SNFL
 1978–1981: Divize – sk. Východ
 1981–1993: 2. SNFL – sk. Východ
 1993–1994: 2. liga
 1994–1999: 1. liga
 1999–2001: 2. liga
 2001–2006: 3. liga – sk. Východ
 2006–2010: 3. liga 
 2010–2012: 3. liga – sk. Východ
 2012–2014: 2. liga
 2014–2017: 2. liga – sk. Východ
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky  
 
 Fanouškovské stránky 
 Bardejov sports portal 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1922
Sport v Prešovském kraji
Bardejov